Низкие — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Низкие — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Низкие — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Низкие — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

См. также 
 Низкие Бескиды
 Низкие Татры
 Низкие Цевеличи